Princess Tower — жилой небоскрёб, расположенный в Дубае в районе Дубай Марина, ОАЭ. Высота здания составляет 414 м, при 101 этаже — это второе по высоте жилое здание в мире. Также этот небоскрёб является 2-м по высоте в городе, 15-м по высоте в Азии и 21-м по высоте в мире. В здании расположено 763 квартиры и 957 машино-мест на подземной парковке. Восемь этажей отведено под розничную торговлю. Строительство было завершено в 2012 году.

Ссылки 
 Princess Tower на The Skyscraper Center

Небоскрёбы Дубая
Небоскрёбы, построенные в 2012 году
Небоскрёбы высотой от 400 до 449 метров
Жилые здания ОАЭ